ISO 9241 — один из стандартов ISO.
Стандарт состоит из нескольких частей, покрывая множество аспектов взаимодействия человека с компьютером. Не действует на территории РФ(не принимается судами). Ранее он назывался «Эргономические требования при выполнении офисных работ с использованием видеодисплейных терминалов (ВДТ)», однако, в дальнейшем международная организация по стандартизации (International Organization for Standardization, ISO) поменяла его название в более общее: «Эргономика человеко-машинного взаимодействия». Переименование позволило значительно расширить целевую направленность стандарта, включив в него много новых аспектов.
После перенумерования и структуризации стандарт стал содержать следующие серии стандартов:

 Серия 100: Эргономика программного обеспечения
 Серия 200: Способы человеко-машинного взаимодействия
 Серия 300: Дисплеи и связанное оборудование
 Серия 400: Устройства ввода и их эргономические свойства
 Серия 500: Эргономика рабочего места
 Серия 600: Эргономика системного ландшафта
 Серия 700: Залы управления — прикладной аспект
 Серия 900: Тактильное взаимодействие

ISO-9241-302, 303, 305, 307:2008 битые пиксели 
В этом стандарте представлены три класса измерения дефектов пикселей в LCD-мониторах:
 Панели класса 0 полностью без дефектов, включая отсутствие битых пикселей и субпикселей.
 Панели класса 1 допускают любой или все виды дефектов:
 1 постоянно горящий (“белый”) пиксель
 1 постоянно выключенный (“чёрный”) пиксель
 2 единичных ярких или тёмных субпикселя
 от 3 до 5 “белых” или “чёрных” субпикселя (зависит от числа каждого)
 Панели класса 2 допускают любой или все виды дефектов:
 2 полностью светлых
 2 полностью тёмных
 5-10 единичных или двойных светлых или тёмных субпикселя (опять, зависит от числа каждого; разрешено не более 5 ярких (“белых”) субпикселей).
 Панели класса 3 допускают любой или все виды дефектов:
 5 полностью светлых пикселей
 15 полностью тёмных пикселей
 50 единичных или двойных субпикселей

(допустимы дефекты пикселей на 1 (один) миллион в TFT/LCD матрице)

9241